Tamandareensi – abitanti di Almirante Tamandaré
Tamandareensi – abitanti di Tamandaré